Személynév
 Emmanuelle: az Emanuéla keresztnév franciás névváltozata, az Emánuel férfinév női párja
Álnév, felvett név, művésznév
 Emmanuelle Arsan: Marayat Bibidh (1932–2005) thai-francia írónő felvett álneve
 Emmanuëlle : Ginette Filion (1942) kanadai énekesnő művészneve
 Emmanuelle: Emmanuelle Mottaz (1963) francia énekesnő, forgatókönyvíró művészneve
 Camille Emmanuelle: (1980) egy (ismeretlen nevű) francia újságírónő, írónő felvett írói álneve
 Emmanuelle nővér, Sœur Emmanuelle: Marie-Madeleine Cinquin (1908–2008) francia-belga Sion-rendi apáca, szociális-karitatív munkás
Irodalmi, filmbéli előfordulások
 Emmanuelle: kitalált személy, Emmanuelle Arsan regényeinek és filmadaptációinak központi karaktere 
 Emmanuelle (1967): Emmanuelle Arsan első regénye
 Emmanuelle (1974): francia film, az Emmanuelle c. regény alapján, rendezte Just Jaeckin
 Emmanuelle 2. (1975) (vagy Emmanuelle, az antiszűz): 1975-ös francia film, rendezte Francis Giacobetti
 Emmanuelle 7. – Virtuális valóság (1993): 1993-as francia film, rendezte Francis Leroi
 Emmanuelle (videójáték): 1989-es videójáték, a Coktel Vision terméke, az Emmanuelle-filmek elemeiből
 Hasonló
 Emánuel